Compagnia commerciale medievale – associazioni di mercanti, armatori, proprietari di attività produttive e banchieri che esercitavano il commercio di merci proprie o di altra provenienza
 Compagnie commerciali privilegiate – associazioni di mercanti europei nate a partire dal XVI secolo per sviluppare il commercio con le nuove terre scoperte in Asia, Africa e America